Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Byron Black e Alex O'Brien che hanno battuto in finale Neville Godwin e Tuomas Ketola 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Assente
 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (primo turno)

 Byron Black /  Alex O'Brien (campioni)
 Brian MacPhie /  Sandon Stolle (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1998
ATP Tour 1998